Халаки (Халапки, Халакки) — упразднённое село в Лакском районе Дагестана. На момент упразднения входило в состав Хулисминского сельсовета. Исключено из учетных данных в 1947 году.

Географическое положение 
Село располагалось в 9 км к юго-западу от районного центра — села Кумух и в 1 км к востоку от села Хулисма, на реке Бурши.

История 
По данным на 1926 год село Курхи состояло из 40 хозяйств, в административном отношении входило в состав Хулисминского сельсовета Лакского района. По данным на 1939 год село входило в состав Хулисминского сельсовета.

Все население в 1944 году переселено в село Банай-аул Ауховского района (ныне село Новолакское Новолакского района).

Постановлением ПВС ДАССР от 08.02.1947 года село Халаки ликвидировано в связи с переселением.

Население 

По переписи 1926 года, 100 % населения составляли лакцы.

Литература 
Каммаев С. К. Легендарная Лакия. Краткий энциклопедический справочник о Лакии и лакцах. Махачкала. Тип. ДНЦ РАН. 2007. — 372 с.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Лакского района